Il toponimo Provița può riferirsi a diverse località della Romania:
Provița de Jos, comune del distretto di Prahova
Provița de Sus, comune del distretto di Prahova